Кананян — армянская фамилия

 Известные носители
 Кананян, Сезар (р.1982) — бразильский режиссёр
 Кананян, Григорио (р.1984) — бразильский режиссёр
 Кананян, Гарри — бразильский режиссёр